Le qualificazioni del singolare  del Brussels Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Urszula Radwańska (qualificata)
  Arantxa Rus (qualificata)
  Irina Falconi (qualificata)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)

 Lesja Curenko (ultimo turno, Lucky Loser)
 Bojana Jovanovski (ultimo turno, Lucky Loser)
 Olivia Rogowska (secondo turno)
 Paula Ormaechea (ultimo turno)

Qualificate

  Urszula Radwańska
  Arantxa Rus

  Irina Falconi 
  Sania Mirza

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Brussels Open 2012
WTA Tour 2012